Forever Marshall Islands (Islas Marshall por siempre) es el himno nacional de las Islas Marshall.

Letra en marshalés 

Islas Marshall
Símbolos de las Islas Marshall
Música de las Islas Marshall
Himnos en inglés
Idioma marshalés
Composiciones en do mayor